purana – gatunek literacki
 Purana – rodzaj cykad